

Földrajz

 Salla, település Ausztriában
 Salla, település Észtországban
 Salla, település Finnországban
 Aelium Salla municipium, Zalalövő Zala megyei település római kori elődje, a Borostyánúton, annak a Zala folyón levő átkelési helye.
 Salla, a Zala folyó illír-kelta eredetű neve

Orvostudomány

 Salla-kór, genetikai rendellenesség

Jegyzetek